Tanggu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tanggu (ort), Tianjin, 
 Tanggu (socken), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar